Зыряновская улица

 Зыряновская улица — бывшее название улицы Добролюбова в Екатеринбурге.
 Зыряновская улица — улица в Новокузнецке.
 Зыряновская улица — улица в Новосибирске.
 Зыряновская улица — улица в Тобольске.